Yeşilyurt kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Pentágeia (ort), Eparchía Lefkosías,

Turkiet 

 Yeşilyurt (subdistriktshuvudort), Malatya, 
 Yeşilyurt (ort i Turkiet, Şırnak), 
 Yeşilyurt (ort i Turkiet, Tokat), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar